Widen (ou Widén) est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1920-2017), dentiste et artiste américain
Gregory Widen (né en 1958), réalisateur et scénariste américain
 (né en 1967), sauteur à la perche suédois
 (né en 1967), sauteur à la perche suédois
 (mort en 1833), pionnier et homme politique américain en Illinois
 (1981-2014), chanteuse soprano suédoise

Toponyme

, communauté de la Virginie-Occidentale

Widen, commune du canton d'Argovie

Voir aussi
, compagnie technologique américaine

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme